

Фамилия 
 Любой из представителей феодального дома Ламарк
 Ламарк, Жан Батист (; 1744—1829) — французский учёный.
 Ламарк, Максимилиан (, граф; 1770—1832) — французский генерал.
 Ламарк д’Арруза, Жан-Батист Теодор (1762—1834) — французский генерал.

Топоним 
 Ламарк-Понтак — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Ламарк-Рюстен — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.

Названы в честь Жана Батиста Ламарка 
 Ламарк — останки большого древнего ударного кратера в юго-западной части видимой стороны Луны.
 Ламаркизм — эволюционная концепция
 Ламаркия — род растений семейства Злаки